Cengiz Akyıldız, turški hokejist, * 2. januar 1981, Carigrad, Turčija.

Akyıldız je bil dolgoletni hokejist kluba Istanbul Paten S.K. in turške hokejsko reprezentanco, za katero je igral na 10 Svetovnih prvenstvih in enih olimpijskih kvalifikacijah - leta 2010.

Pregled kariere

|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Turčija
| Svetovno ml. prvenstvo D
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D
| 00
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Istanbul Tarabya PK
| Super Liga
| 01/02
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D2
| 02
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -9
| 4
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Istanbul Paten S.K.
| Super Liga
| 03/04
|
| 
| 12
| 3
| 15
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D3
| 04
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D2
| 05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Kocaeli BB
| Super Liga
| 05/06
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D3
| 06
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D2
| 07
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D3
| 08
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Istanbul Paten S.K.
| Super Liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Turčija
| Kvalifikacije za Olimpijske igre
| 08
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -6
| 8
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Canterbury Red Devils
| Novozelandska liga
| 08/09
|
| 11
| 2
| 4
| 6
| 
| 39
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Canterbury Red Devils
| Novozelandska liga
| 09/10
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D3
| 11
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| -1
| 12
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Turčija
| Svetovno prvenstvo D3
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +5
| 0
|
| 
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |56
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |37
| bgcolor="#7FFF00" |-24
| bgcolor="#7FFF00" |87
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam turških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Turški hokejisti
Turški hokejski reprezentanti
Hokejisti Istanbul Tarabya PK
Hokejisti Istanbul Paten S.K.
Hokejisti Kocaeli BB
Hokejisti Canterbury Red Devils